Teilurkunde bezeichnet

 einen Teil einer aus mehreren Blättern zusammengesetzten Urkunde
 eine im Mittelalter gebräuchliche Urkundenart, siehe Charta partita